Las Cañas kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Las Cañas (ort i Argentina, Catamarca),

Costa Rica 

 Cañas (ort i Costa Rica), Guanacaste, Cantón de Cañas,

Mexiko 

 Las Cañas, Michoacán de Ocampo, ort,

Spanien 

 Río de las Cañas (vattendrag i Spanien), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar